Штурмовое — топоним:

 Штурмовое — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.
 Штурмовое — село в Балаклавском районе Севастополя.

См. также 
 Штурмовое орудие